Le Biafra était un État sécessionniste de 1967 situé dans la partie sud-est du Nigeria :
 La guerre du Biafra est une guerre civile du Nigeria qui a eu lieu de  à  ;
 Le golfe du Biafra  ou baie du Biafra est un golfe de l'océan Atlantique qui se situe en Afrique occidentale ;
 La livre du Biafra était la monnaie du Biafra ;
 L'hymne du Biafra fut l'hymne national du Biafra ;

 Jello Biafra est le pseudonyme d'Eric Reed Boucher, un chanteur, activiste, politicien et militant écologiste.
 Voice of Biafra International est une station de radio à diffusion internationale située à Washington.